Это — список самых ярких звёзд в созвездии Хамелеон. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

Хамелеон (созвездие)
Хамелеон